Sebastiano Lo Monaco – pittore italiano del XVIII secolo
Sebastiano Lo Monaco – attore, regista teatrale e drammaturgo italiano